

Botanica 
 Lupino – nome comune di Lupinus
 Lupino – nome comune di Lupinus mutabilis
 Lupino bianco
 Lupino perenne

Zoologia 
 mollusco, Chamelea gallina (vongola)
 mollusco, Dosinia exoleta

Persone 
Ida Lupino – attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica
Natalina Lupino – ex judoka francese
Simone Lupino – attore italiano
Wallace Lupino – attore e sceneggiatore britannico

Altro 
 Lupino – cognome italiano
 Cantone di Lupino – cantone di Bastia
 Stazione di Lupino – fermata ferroviaria della linea Bastia – Ajaccio

Pagine correlate 
Lupini
Lupinus (disambigua)